Хиллерёд () — город в Дании.

География 
Город Хиллерёд расположен на севере острова Зеландия, севернее Копенгагена. Административный центр коммуны Хилларёд и главный город в столичном регионе () Дании. Численность населения Хиллерёда составляет 29.683 человека (на 2009 год).

В Хиллерёде находится замок Фредериксборг — крупнейший дворец эпохи Возрождения в Северной Европе. Дворец лежит на трёх островах озера Фредериксборг.

Здесь провел последние дни жизни датский драматург Йенс Кристиан Хоструп (ум. 1892).

Города-партнёры 
  Ловийса
  Олафсфьёрдур
  Хортен
  Старогард-Гданьский
  Карлскруна
  Гёдёллё

Примечания 

Города Дании